Gyttjetjärn kan syfta på:
Gyttjetjärnen, Västmanland, sjö i Norbergs kommun, 
Gyttjetjärnen, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn